Az 1995–1996-os német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 33. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1995. augusztus 11-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1996. május 18-án rendezték. A címvédő és a bajnok is a Borussia Dortmund volt. Ebben a szezonban debütált az új pontozási rendszer.

Csapatok 

<div id="megj">1A Hansa Rostock 2 hazai mérkőzését is a berlini Olimpiai stadionban rendezték.
<div id="megj">2Az 1996. májusi St. Pauli - Hamburg városi rangadót a Hamburg stadionjában, a Volksparkstadionban rendezték.

Pontozási rendszer
Az elmúlt szezonoktól eltérően a csapatok győzelem esetén 3 pontot, döntetlen esetén 1-1 pontot, vereség esetén 0 pontot kapnak. Ezt három-pontos-rendszernek nevezik.

Tabella

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 1996. május 18.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 1996. május 18.

A bajnok csapat és az év játékosa

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1995–1996-os szezon a DFB.de-n  
 Az 1995–1996-os szezon a Kicker.de-n 
 Az 1995–1996-os szezon a fussballdaten.de-n 
 Az 1995–1996-os szezon a worldfootball.net-en 

Német labdarúgó-bajnokságok
Német 1